Lorestan (o Luristan) – regione storica dell'Iran
 Lorestan – provincia dell'Iran